Караули:

 Караули — город в штате Раджастхан, Индия.
  Караули — округ в штате Раджастхан, Индия.